

Personen 
Achternaam
 Adolphe Clément (1855-1928), Franse ondernemer
 Arnaud Clément (1977), Franse tennisspeler
 Athénaïs Clément (1869-1935), Zwitserse onderwijzeres, feministe en vluchtelingenhelpster
 Charles Clément (1846-1913), Belgische politicus
 Coralie Clement (1978), Franse zangeres
 Frans Clement (1941), Nederlandse kunstschilder
 Hal Clement (1922-2003) Amerikaanse sciencefictionschrijver (pseudoniem)
 Ian Clement (1986), Belgische zanger en muzikant
 Inge Clement (1977), Belgische judoka
 Jack Clement (1931-2013), Amerikaanse zanger
 Jemaine Clement (1974), Nieuw-Zeelandse muzikant en acteur
 Jérémy Clément (1984), Franse voetballer
 Jessica-Jane Clement (1985), Engels fotomodel
 Jos Clement (1912-1991), Nederlandse politicus
 Julien Clément (1981), Zwitserse golfer
 Kerron Clement (1985), Amerikaanse atleet
 Marita van der Poest Clement (1928), Nederlandse kunstenares
 Paul Clement (1972), Engelse voetballertrainer
 Pelle Clement (1996), Nederlandse voetballer
 Philippe Clement (1974), Belgische voetballer
 Robert III Clément (?-1181), Franse edelman
 Sabien Clement (1978), Belgische illustrator
 Skipper Clement (1484-1536), Deense kaper
 Stef Clement (1982), Nederlandse wielrenner
 Urbain Clement (1884-1960), Belgische bakker en burgemeester
 Virginie Lagoutte-Clément (1979), Franse golfster
 Wolfgang Clement (1940), Duitse politicus

Voornaam
 Clement (voornaam), jongensnaam

Geografie 
 Clement Town, Indiase kantonnement
 Saint Clement (doorverwijspagina)
 Saint-Clément (doorverwijspagina)
 Terrington St Clement, Engelse civil parish

Overig 
 Clément, Frans voertuigmerk
 The Clement Peerens Explosition, Belgische rockgroep
 Nedlloyd Clement (schip, 1983) - containerschip

Zie ook 
 Clements (doorverwijspagina)
 Clementine (doorverwijspagina)